

Carriera
Cresciuto nel , con i biancocelesti ha esordito in Serie B a Salerno l'11 settembre 2004 nella partita Salernitana-Treviso (0-0). Ha giocato in Serie B anche con Spezia e , ha disputato con la Cremonese sei stagioni in Prima Divisione.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 3 gennaio 2023.

Note

Collegamenti esterni